Zaol'shanka är ett vattendrag i Belarus, på gränsen till Ryssland. Det ligger i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Minsk.

I omgivningarna runt Zaol'shanka växer i huvudsak blandskog. Runt Zaol'shanka är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Vattendrag i Belarus
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll